Gladstone puede referirse a:

Ciudades 
 Gladstone, ciudad del estado de Dakota del Norte, EE. UU.
 Gladstone, ciudad del estado de Illinois, EE. UU.
 Gladstone, ciudad del estado de Míchigan, EE. UU.
 Gladstone, ciudad del estado de Misuri, EE. UU.
 Gladstone, ciudad del estado de Oregón, EE. UU.
 Gladstone, ciudad del estado de Queensland, Australia.

Personas 
 William Gladstone (1809-1898), político liberal británico, que fue primer ministro de Reino Unido.
 Herbert John Gladstone (1854-1930), político liberal británico, hijo de William Gladstone.
 John Hall Gladstone (1827-1902), químico británico.